Jerzy Iwanowicz Zenowicz (zm. 1508) – namiestnik brasławski i smoleński
 Jerzy Mikołajewicz Zenowicz (zm. 1583) – kasztelan połocki i smoleński, starosta czeczerski, propojski, lepelski, dziśnieński
 Jerzy Jan Zenowicz – sędzia ziemski wileński, podsędek wileński, stolnik kowieński
 Jerzy Jan Zenowicz – wojski wileński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej